Označení M41 má více významů:

 Lokomotiva M41 – lokomotiva maďarské společnosti MÁV
 Pulzní puška M41A – fiktivní zbraň z filmu Vetřelci
 Messier 41 – otevřená hvězdokupa M41
 M41 (silnice) – silnice v Afghánistánu, Uzbekistánu, Tádžikistánu a Kyrgyzstánu, více známá pod názvem Pamírská dálnice
 M41 Walker Bulldog – americký lehký tank